В парному розряді жіночого тенісного турніру Chichester Tennis Tournament 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Пем Шрайвер і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (чемпіонки)

 Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (півфінал)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Chichester Tennis Tournament